A4 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Hrvatska Autocesta A4
 Audi A4 - model automobila njemačke marke Audi